Szubieniczna góra (niem. Galgenberg) – wzniesienie w pobliżu miejscowości, głównej drogi czy kościoła służące jako miejsce egzekucji. Nazwa nadawana od dobrze widocznej z oddali szubienicy wznoszonej na szczycie.
 Szubieniczna – wzniesienie w Górach Kaczawskich w pobliżu Wlenia
 Szubieniczna – wzniesienie w Kotlinie Kłodzkiej w pobliżu kościoła w miejscowości Jaszkowa Górna
 Szubieniczna – szczyt w Rudawach Janowickich w masywie Wielkiej Kopy w pobliżu Pisarzowic
 Szubieniczna – szczyt w Rudawach Janowickich w masywie Skalnika w pobliżu Kowar
 Szubieniczna Góra – częściowo zniwelowane wzniesienie w Gdańsku-Wrzeszczu
 Szubieniczna Góra – wzniesienie kryjące pozostałości grodu w Bielsku
 Szubieniczna Góra – wierzchołek masywu Dzielec w pobliżu Lądka-Zdroju
 Góra Szubieniczna – wydma w pobliżu miejscowości Wiejce
 Szubienica – jeden z wierzchołków wzgórza Szynkarówki w pobliżu Tylicza